Ала-ад-дін Хілджі
 Ала-ад-дін Бахман-шах
 Ала-ад-дін I Ріайят-шах
 Ала-ад-дін Кей-Кубад I
 Мухаммед II Ала ад-Дін